Zarak peut désigner

 Zarak le valeureux, film britannique de Terence Young.
 Zarak, un pur-sang lauréat du Grand Prix de Saint Cloud.